Bonner Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bonner Mountain (Montana)
 Bonner Mountain (Oregon)
 Bonner Mountain (Virginia)